

Cinema
Partners – cortometraggio del 1912 diretto da Wilfred Noy
Partners – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
Partners – cortometraggio del 1913 diretto da O.A.C. Lund (1913)
Partners – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Nestor Film Company
Partners – film del 1916 diretto da Hobart Henley
Partners – film del 1916 diretto da Frank Wilson (1916)
Partners – film del 1932 diretto da Fred Allen
Lui è mio (Partners) – film del 1982 diretto da James Burrows
Partners – film del 1990 diretto da Giovanni Minerba
Partners – cortometraggio del 1993 diretto da Peter Weller, candidato all'Oscar
Partner(s) - Romantiche bugie – film del 2005 diretto da Dave Diamond
Partners – film del 2009 diretto da Peter James Iengo

Letteratura
Partners – romanzo del 1992 di Carolyn Bransford

Musica
Partners – album del 2014 di Barbra Streisand
Partners – album del 1986 di Willie Nelson
Partners – album del 1979 di Scherrie & Susaye

Televisione
Partners – film TV del 1999 diretto da Brett Ratner 
Partners – film TV del 2000 diretto da Joey Travolta
Partners – serie televisiva statunitense della Fox andata in onda dal 1995 al 1996
Partners – serie televisiva statunitense andata in onda nel 1999
Partners – serie televisiva statunitense della CBS del 2012
Partners – serie televisiva statunitense di FX del 2014
Soci (Partners) – episodio della seconda stagione di MacGyver
Colleghi (Partners) – episodio della prima stagione di Renegade

Pagine correlate
Partner

Altri progetti